Ouilao peut désigner :
 Ouilao, la commune rurale située dans le département d'Arbinda au Burkina Faso
 Ouilao, la commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso

Homonymie de localités